Мировая лига водного поло среди женщин 2008 — 5-й турнир по водному поло в рамках мировой лиги водного поло. Квалификационный турнир проходил с 20 мая по 1 июня, а суперфинал с 10 по 15 июня в городе Санта-Крус-де-Тенерифе (Испания). Победителем турнира в третий раз стала сборная России.

Квалификационный турнир

Америка 
 и  попали в Суперфинал не принимая участия в квалификации.

Азия/Океания

Европа

Суперфинал

Групповой раунд

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Лучшие игроки 
Лучший игрок (MVP) :

Лучший вратарь :

Лучший бомбардир : Екатерина Лисунова (15 голов)

Итоговое положение

Ссылки 
 FINA
 Sports123

Мировая лига водного поло
2008 год в водном поло